Supercoppa svizzera 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2017 – torneo di pallavolo maschile